Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-švýcarský pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky nestartují společně. Hingisová ukončila po sezóně 2017 profesionální kariéru a Chan se rozhodla připravovat na Asijské hry 2018.

V důsledku rozhodnutí neobhajovat body v Cincinnati opustila Latisha Chan po turnaji vrchol světové deblové klasifikace, na němž strávila jeden týden. Jako soupeřky o post světové jedničky žebříčku WTA ve čtyřhře do soutěže vstoupily Tímea Babosová a Kateřina Siniaková. Vzhledem k vyřazení obou hráček ve čtvrtfinále se do čela žebříčku vrátila Maďarka Babosová.

Vítězem se stal sedmý nasazený česko-ruský pár Lucie Hradecká a Jekatěrina Makarovová, který ve finále zdolal belgicko-nizozemské turnajové šestky Elise Mertensovou s Demi Schuursovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej, když navázaly na finálovou účast na BGL Luxembourg Open 2011. 33letá Hradecká vybojovala dvacátý druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 30letou Makarovovou to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (2. kolo, skreč)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (finále)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (vítězky)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2018